Bosnië-Herzegovina
 Babin Potok (Donji Vakuf), een plaats in de gemeente Donji Vakuf in Bosnië-Herzegovina
 Babin Potok (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Babin Potok (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje